Źródło:

1. kolejka (19 września – 23 września)

2. kolejka (29 września – 30 września)

3. kolejka (4 października – 7 października)

4. kolejka (11 października – 14 października)

5. kolejka (18 października – 22 października)

6. kolejka (3 listopada – 6 listopada)

7. kolejka (8 listopada – 11 listopada)

9. kolejka (22 listopada – 25 listopada)

8. kolejka (28 listopada – 2 grudnia)

10. kolejka (6 grudnia – 9 grudnia)

11. kolejka (13 grudnia – 16 grudnia)

12. kolejka (17 stycznia – 19 stycznia)

13. kolejka (24 stycznia – 28 stycznia)

14. kolejka (7 lutego – 10 lutego)

15. kolejka (15 lutego – 17 lutego)

16. kolejka (21 lutego – 24 lutego)

17. kolejka (7 marca – 10 marca)

18. kolejka (21 marca – 24 marca)

Przypisy 

I liga polska w futsalu
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej